Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2019 war ein Poolbillardturnier, das vom 16. bis 22. Dezember 2019 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Rekordsiegerin Kateryna Polowyntschuk gewann bei den Damen nach 2015 zum zweiten Mal alle vier Wettbewerbe. Am zweitbesten schnitt Ljubow Schyhajlowa ab, die sich zweimal Silber und einmal Bronze sicherte. Bei den Herren wurde Witalij Pazura, der in den beiden Jahren zuvor jeweils in allen vier Disziplinen gewonnen hatte, dreimal ukrainischer Meister und gewann dabei den Titel im 9-Ball bereits zum fünften Mal in Folge. Im 14/1 endlos sicherte sich der 18-Jährige Danylo Kaljajew seinen ersten nationalen Meistertitel.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2019
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Kiew